La temporada 1976-1977 de la lliga de futbol espanyola va acabar amb l'Atlètic de Madrid com a campió amb 46 punts, amb una diferència d'un punt amb el FC Barcelona i de huit punts amb el tercer, l'Athletic de Bilbao.

Equips participants

Classificació general

Resultats

Resultats finals 
 Lliga de Campions: Atlètic de Madrid
 Recopa d'Europa: Betis
 Copa de la UEFA: FC Barcelona, UD Las Palmas, Athletic de Bilbao
 Descensos: Real Zaragoza, Málaga CF i Celta de Vigo
 Ascensos: Cádiz CF, Sporting de Gijón i Rayo Vallecano

Màxims golejadors

Notes

Referències 

1976
Lliga de futbol espanyola
Lliga de futbol espanyola